Siarheï Aliaksandravitch Dziamahine - en biélorusse :  - ou Sergueï Aleksandrovitch Demaguine - en russe : , et en anglais :  (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière avec le Dinamo Minsk en 2005 dans l'Ekstraliga. Le Dinamo intègre la Ligue continentale de hockey lors de sa saison inaugurale. Durant l'automne 2009, il rejoint le Neftekhimik Nijnekamsk.

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie. En , il est sélectionné pour les Jeux olympiques de Vancouver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005||Dinamo Minsk|| Biélorussie 2|| 36|| 27|| 26|| 53|| 42|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Dinamo Minsk ||Ekstraliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Dinamo Minsk || Biélorussie 2|| 39|| 29|| 32|| 61|| 59|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Dinamo Minsk ||Ekstraliga || 17|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Dinamo Minsk || Biélorussie 2|| 16|| 14|| 18|| 32|| 22|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Dinamo Minsk ||Ekstraliga || 49|| 2|| 6|| 8|| 16|| 8|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2007-2008|| Dinamo Minsk ||Ekstraliga || 46|| 16|| 15|| 31|| 26|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Dinamo Minsk|| KHL || 34|| 10|| 12|| 22|| 10|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Dinamo Minsk|| KHL || 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Neftekhimik Nijnekamsk|| KHL || 44|| 16|| 10|| 26|| 16|| 9|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| Dinamo Minsk|| KHL || 48|| 17|| 7|| 24|| 12|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 16|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Dizel Penza || VHL || 2|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Iougra Khanty-Mansiïsk|| KHL || 29|| 9|| 5|| 14|| 6|| 5|| 5|| 1|| 6|| 0
|-
| 2012-2013|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 39|| 10|| 10|| 20|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 9|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 32|| 9|| 5|| 14|| 8|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2014-2015|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 24|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Severstal Tcherepovets || KHL|| 16|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Lada Togliatti || KHL || 32 || 1 || 2 || 3 || 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Dizel Penza || VHL || 3 || 2 || 1 || 3 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Almaty || Kazakhstan || 31 || 12 || 13 || 25 || 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Arlan Kökşetaw || Kazakhstan || 6 || 1 || 2 || 3 || 0|| 11|| 6|| 1|| 7|| 0
|-
| 2019-2020 || HK Almaty || Kazakhstan || 40 || 15 || 13 || 28 || 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Arlan Kökşetaw || Kazakhstan || 32 || 12 || 8 || 20 || 12|| 10|| 1|| 2|| 3|| 29
|-
| 2021-2022 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 34 || 8 || 7 || 15 || 0|| 7|| 2|| 3|| 5|| 4

Statistiques internationales 

|2006|| align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 2|| 1|| 3|| +2|| 2|| align="left"|Remporte la division 1, groupe B
|-bgcolor=#f0f0f0
|2007 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| -1|| 2|| align="left"| Onzième place
|-
|2009|| align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| -4|| 4|| align="left"| Huitième place
|- bgcolor=#f0f0f0
|2010|| align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 1|| 1|| -1|| 2|| align="left"|Neuvième place
|-
|2010 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 2|| 0|| 0|| +2|| 0|| align="left"| Dixième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 3|| 0|| 3|| +3|| 4|| align="left"| Quatorzième place
|-
| 2013 ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || +1 ||align="left"| Non qualifié
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| Septième place

Références 

Naissance en septembre 1986
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Severstal Tcherepovets
Naissance à Togliatti